А́безь:
  Абезь — село в міському окрузі Інта, Республіка Комі
  Абезь — селище в міському окрузі Інта, Республіка Комі